Scott Island ist der Name folgender Inseln:

In Australien:
Scott Island (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Scott Island (Iowa)
 Scott Island (Hancock County, Maine)
 Scott Island (Kennebec County, Maine)
 Scott Island (Maryland)
 Scott Island (Montana)
 Scott Island (Nevada)
 Scott Island (Virginia)
 Scott Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Scott Island (Nunavut)

in Neuseeland:
 Scott Island (Neuseeland)

Siehe auch:
 Scotts Island
 Scott-Insel, Insel im Südlichen Ozean